Trichoneura kan syfta på:

 Trichoneura (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Trichoneura (växter) – ett släkte av växter